Мерга — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества на Западе иногда ошибочно принимается за фамилию.

 Дериба Мерга — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Иман Мерга — эфиопский бегун на длинные дистанции.

Топоним 
 Мерга — посёлок, Мышкинский район, Ярославская область, Россия